Taraira kan syfta på:

Colombia 

 Taraira (kommun), Vaupés, 
 Taraira (ort), Vaupés,